Бори́совка () — село в
Борисовском сельском совете Приморского района Запорожской области (Украина).

Код КОАТУУ — 2324880201. Население по переписи 2001 года составляло 1153 человека.

Является административным центром Борисовского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Азов и Лозановка.

Географическое положение 
Село Борисовка находится на правом берегу реки Обиточная, выше по течению примыкает село Лозановка, ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Бановка. Река в этом месте извилистая, образует лиманы и  старицы.

История 
 1861 год — дата основания как село Ивановка на месте ногайских аулов Булютмек и Курумбаш Бердянского уезда Тавричевской губернии Российской империи.

Экономика 

 «Приморский Агротехсервис», ООО.
 «Лан», СПК.
 В 2019 году у села Борисовка была построена Приморская ветроэлектростанция.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Известные люди 
 Григоренко Пётр Григорьевич (1907—1987) — генерал-майор ВС СССР (1959), участник диссидентского движения, правозащитник, член Московской Хельсинкской группы.

Примечания